Il doppio del Chang-Sat Bangkok Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Gong Maoxin e Li Zhe erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Lee Hsin-han e Christopher Rungkat.

Pierre-Ludovic Duclos e Riccardo Ghedin hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Ludovic Walter 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Gong Maoxin /  Li Zhe (quarti di finale)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)
  Rik De Voest /  James Ward (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2011